Pirgos o Pyrgos (del griego πύργος, "torre") puede referirse a:

Bulgaria 
 Burgas: ciudad de la costa del mar Negro, capital de la provincia homónima.

Chipre 
 Pirgos: localidad situada en la bahía de Morfu, al norte de la isla.
 Pirgos: localidad cercana a Limassol.

Grecia

Lugares 
 Pirgos: capital de la prefectura de la Élide.
 Pirgo o Pirgos: antigua ciudad griega de Trifilia, en Élide.
 Pirgos: localidad de la prefectura de Heraclión, en el demo de Asterusia.
 Pirgos: localidad de la prefectura de Corintia, en el demo de Evrostini. 
 Pirgos: yacimiento arqueológico cercano a Mirtos, en Creta.
 Pirgos Diro: localidad de la prefectura de Laconia, en el demo de Oitilo.
 Pirgos Kalistis: localidad de Santorini.
 Jalastra: localidad de la prefectura de Tesalónica.
 Tílisos: localidad y yacimiento arqueológico de la prefectura de Heraclión.

Personas 
 Leonidas Pyrgos: el primer medallista olímpico de la Grecia Moderna, en 1896.